Rustaweli Szota – XII-wieczny gruziński poeta
 Rustaweli – stacja metra w Tbilisi
 Rustawelis Gamziri – największa ulica w Tbilisi w Gruzji